Leiva bezeichnet:
 eine Gemeinde in Kolumbien in Nariño, siehe Leiva (Kolumbien)
 eine Gemeinde in der spanischen Region La Rioja, siehe Leiva (La Rioja)

Leiva ist der Künstlername von:
 Leiva (Sänger), spanischer Sänger, Mitglied der Band Pereza

Leiva ist der Familienname folgender Personen:
 Ángela Teresita Leiva Sánchez († 2014), kubanische Botanikerin und Naturschützerin
 César Leiva, argentinischer Fußballspieler
 Domingo Buezo Leiva (* 1962), guatemaltekischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Sololá-Chimaltenango
 Giuseppe Leiva (* 1995), peruanischer Schachspieler
 Juan Leiva (1932–1983), venezolanischer Sprinter und Hürdenläufer
 Lucas Leiva (* 1987), brasilianischer Fußballspieler
 Matías Nahuel Leiva (* 1996), spanisch-argentinischer Fußballspieler
 Pedro Álvarez de Toledo y Leiva (1585–1654), Vizekönig von Peru
 Ponciano Leiva (1821–1896), Präsident von Honduras
 Susy Leiva (1933–1966), argentinische Tangosängerin und Schauspielerin
 Yerko Leiva (* 1998), chilenischer Fußballspieler